Вязка:
 Вязка — деревянная верёвка, кручёный ствол молодой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также можжевеловых корней, употреблявшийся для связки деталей плотов, деревянных судов, морских лодок и иного.
 Вязка, в плотничном деле — соединение деревянных частей под прямым или другим каким-либо углом.
 Вязка — деревня в Гдовском районе Псковской области, городское поселение Гдов.
 Вязка — деревня в Плюсском районе Псковской области, Плюсская волость.
 Вязка — река в России, правый приток р. Кашма.
 Вязка — случка собак и некоторых других домашних животных.

См. также